Die Saison 2008/09 der Bremen-Liga war die 62. Spielzeit der Bremen-Liga und die 15. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 erhielt die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Bremen-Liga den Status einer Oberliga.

Die Meisterschaft sicherte sich der Brinkumer SV mit 16 Punkten Vorsprung auf den Bremer SV. Der Brinkumer SV verzichtete – ebenso wie alle anderen aufstiegsberechtigten Mannschaften – auf den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der SC Vahr-Blockdiek und Vatan Spor Bremen.

Aus der Landesliga Bremen stiegen die zweite Mannschaft des FC Oberneuland und der SV Grohn auf.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Bremen-Liga 2008/09 bei kicker.de

2008
Fußballsaison 2008/09